Okręty US Navy o nazwie USS  "Camden":
 Pierwszy , dawniej "Kiel", służył jako okręt-baza okrętów podwodnych w latach 1919-31, a jako okręt koszarowy w czasie II wojny światowej.
 Drugi  był szybkim okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1967-2005.

Camden